Gestreifte Kukrinatter ist der deutsche Artname für folgende Schlangen (Unterfamilie Eigentliche Nattern (Colubrinae), Gattung Kukrinattern (Oligodon)):

 Oligodon taeniatus (Günther, 1861)
 Oligodon taeniolatus (Jerdon, 1853)